Termenul „Benito” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
, în spaniolă "sfințitul"
 Benito Mussolini
 Benito Juárez
 Benito Pérez Galdós
 Benito Juárez, Sonora
 Benito Juárez (district)
 Benito Juárez, Quintana Roo
 Benito Juárez, Tlaxcala
 Benito Juárez, Guerrero
 Benito Juárez, Veracruz
 Benito Jerónimo Feijoo
 Benito Bonito (Dom Pedro Bonito) sau „Sabia sângeroasă“, pirat spaniol, (1818–1821) care a ascuns comorile pe Insula Cocos

Nume
Prenume masculine